Монту́-сюр-Б'євр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Орлеана, 14 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 296 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 773,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 Монту-сюр-Б'євр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монту-сюр-Б'євр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер